De gemeente Pijnacker-Nootdorp telt 85 gemeentelijke monumenten (2015). Zie ook de rijksmonumenten in Pijnacker-Nootdorp.

Delfgauw
De plaats Delfgauw kent 13 gemeentelijke monumenten: 
 

|}

Pijnacker
De plaats Pijnacker kent 40 gemeentelijke monumenten: 
 

|}

Nootdorp
De plaats Nootdorp kent 32 gemeentelijke monumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Pijnacker
Pijnacker-Nootdorp
Pijnacker